Il doppio dell'Aircel Chennai Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

Mahesh Bhupathi e Leander Paes erano i campioni uscenti ma hanno deciso di non partecipare insieme.

Bhupathi ha giocato in coppia con Rohan Bopanna ma sono stati eliminati in semifinale, Paes ha scelto Janko Tipsarević come partner ed è riuscito a vincere nuovamente il torneo sconfiggendo in finale Jonathan Erlich e Andy Ram per 6-4, 6-4.

Teste di serie 

  Mahesh Bhupathi /  Rohan Bopanna (semifinale)
  Scott Lipsky /  Rajeev Ram (semifinale)

  Leander Paes /  Janko Tipsarević (campioni)
  Jonathan Erlich /  Andy Ram (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Aircel Chennai Open 2012
ATP World Tour 2012